Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2016.

Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quadeinzel
2016
Tennisturnier in Rio de Janeiro
Tennisturnier 2016